A A1 Team Estados Unidos é a equipe que representa os Estados Unidos na A1 Grand Prix.

Estados Unidos